Middlecott – miejscowość w Anglii, w Broadwoodkelly, w West Devon, w hrabstwie Devon
 Middlecott – miejscowość w Anglii, w Chagford, w West Devon, w hrabstwie Devon
 Middlecott – miejscowość w Anglii, w Morchard Bishop, w Mid Devon, w hrabstwie Devon
 Middlecott – miejscowość w Anglii, w Bradford, w Torridge, w hrabstwie Devon